Гельды Мухаммедович Сарыев (туркм. Geldi Muhammedowiç Saryýew) — туркменский государственный деятель.

Дата и место рождения 
Родился в 1961 году в городе Безмеин Ахалского велаята.

Образование и специальность 
Образование высшее.

В 1988 году окончил Туркменский политехнический институт. По специальности — инженер-строитель.

Карьера 
1987—1993 — заведующий отделом учета и финансов Молодежной организации Ашхабадского района Ашхабадской области Туркменской ССР, инструктор по социально- экономическим вопросам партийной организации Ашхабадского района, специалист 1-й категории социально-экономического отдела исполкома Ашхабадского района, специалист 1-й категории отдела экономики и финансов Ашхабадского района.

1993—2005 — на различных должностях в Министерстве экономики и финансов Туркменистана.

2005—2008 — заведующий отделом экономики и финансов, отделом финансов Геоктепинского этрапа Ахалского велаята.

2008—2013 — на руководящих должностях в Министерстве финансов Туркменистана.

2013—2014 — заместитель, исполняющий обязанности министра энергетики Туркменистана.

04.04.2014 — 21.08.2015 — министр энергетики Туркменистана.

21 августа 2015 года уволен за серьезные недостатки в работе. Осужден на 15 лет. Этапирован в колонию в Байрамали.

ПодробностиДалее, обращаясь к вызванному на заседание Кабинета Министров министру энергетики страны Г. Сарыеву, Президент Курбанкули Бердымухаммедов констатировал тот факт, что результатом его плохого руководства подведомственными учреждениями и предприятиями стали участившиеся в последнее время перебои в энергоснабжении, в связи с этим от населения, руководителей учреждений, предприятий и организаций поступают многочисленные жалобы.
— Вы работаете в должности министра энергетики уже больше года, за это время вам трижды объявлялся выговор, однако, несмотря на это, качество работы министерства не повышается, не выполняются инвестиционные планы, — сказал глава государства. Проведенные проверки выявили многочисленные нарушения — не осуществляется должный контроль за потреблением электроэнергии, отмечаются многочисленные незарегистрированные потребители, незаконно использующие электроэнергию. Кроме того, по техническим причинам не эксплуатируются в полную силу имеющиеся электростанции, в стране не работают должным образом системы энергоснабжения и энергобезопасности.
Перечислив допущенные в работе руководителя отрасли существенные недостатки, Президент Туркменистана озвучил решение об освобождении Г. Сарыева от занимаемой должности… Газета «Нейтральный Туркменистан» от 22 августа 2015 года

Награды и звания 
 Юбилейная медаль «20 лет независимости Туркменистана»

Семья 
сведений нет

Варианты транскрипции имени 
 Имя: Гелди

Примечания 

Министры Туркменистана